En telecomunicaciones, una línea caliente es un enlace de comunicaciones punto a punto en el cual una llamada es automáticamente producida, sin ninguna acción adicional, una vez activado el aparato de comunicación (por ejemplo, simplemente con descolgar el teléfono). Un claro ejemplo de línea caliente son los teléfonos de urgencias apostados en algunas carreteras o túneles. 

No obstante, el uso de esta expresión se extendió a finales del siglo XX también a las líneas telefónicas abiertas durante 24 horas, como call centers o servicios de urgencias. En el siglo XXI, el término parece haberse extendido a cualquier servicio telefónico de atención al cliente.

Véase también 

 Teléfono rojo
 Teléfono erótico

Telecomunicaciones

en:Hotline
pl:Hotline
ru:Горячая линия
sv:Heta linjen
yi:האטליין
zh:熱線